Magie blanche est le  de la série de bande dessinée Marsupilami de Batem et Stéphane Colman. L'ouvrage est publié en 2006.

Résumé 
Un magicien amateur des bidonvilles de Chiquito décide de se rendre célèbre en utilisant le marsupilami dans ses spectacles. Pour cela, il va dans la forêt amazonienne afin de demander aux indiens de l'aider à capturer le célèbre animal. 

Usant de ses tours de passe-passe, il convainc les indiens qu'il est un envoyé des dieux, et part avec eux à la chasse au marsupilami. Le sorcier du village, Tapalahtélé, vaincu en combat par Tékunrateh, se fait amener par le marsupilami dans le repaire de Touhtankilosé, le gardien des secrets, qui lui donne un bâton magique. 

Arrivé au village, Tapahlahtélé l'utilise et la neige commence à tomber. Pour les marsupilamis, pas de problème : leur fourrure s'adapte toute seule au froid. Les indiens, eux, en revanche, obligent Tékunrateh à demander au sorcier le retour du soleil. 

Le sorcier s'exécute, le soleil revient et les indiens proposent à Tékunrateh de rester au village.

Personnages principaux

Liens externes 
 

Album du Marsupilami
Album de bande dessinée sorti en 2006
Album Marsu Productions